

Джералдін — місто, штат Алабама
 Джералдін — місто, штат Монтана